4-й выпуск Велотон Берлин — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Берлина  и его окрестностях. Гонка состоялась 18 мая 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал нидерландский велогонщик Раймонд Кредер из .

Участники 
Участие в гонке приняли 23 команды: 2 команды категории UCI ProTeam -  и , 4 проконтинентальные и 16 континентальных команд, а также сборная Германии. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 105 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Велотон Берлин 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2014 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2014 году
Май 2014 года